Baissac (Corresa), municipi al departament de la Corresa (regió de Nova Aquitània, França)
 Baissac (Cruesa), municipi al departament de Cruesa (Nova Aquitània)
 Baissac (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)